Mr. Jones bezeichnet:
 Mr. Jones (1993), US-amerikanischer Spielfilm von Mike Figgis
 Mr. Jones (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Karl Mueller
 Mr. Jones, Originaltitel von Red Secrets – Im Fadenkreuz Stalins, international koproduzierter Spielfilm von Agnieszka Holland (2019)
 Mr. Jones (Lied), Lied der US-amerikanischen Band Counting Crows (1994)
 Mr. Jones (Tom-Jones-Album), Album von Tom Jones (2002)